(), je polský (staropolský) překlad latinského slova res publica, které česky znamená věc veřejná nebo věc společná. Z latinského slova res publica vychází dnešní slovo republika. Dnes slovo Rzeczpospolita může znamenat:
státní útvary
 Republika obou národů (1505/1569–1795) – polsko-litevské soustátí, tzv. I. Rzeczpospolita
První Polská republika/Polské království (1916–1918)
Druhá Polská republika (1918–1939) – meziválečné Polsko, tzv. II. Rzeczpospolita
 Polská lidová republika (1944–1989)
 Třetí polská republika (od 1989) – tzv. III. Rzeczpospolita
 Čtvrtá polská republika – teoretický koncept změn z roku 1997, případně též označení pro Polsko po roce 2005
ostatní
 Rzeczpospolita (deník) – celopolský deník se zaměřením na zpravodajství, publicistiku, ekonomiku a právo

Externí odkazy